Whitehouse peut faire référence à : 

 Whitehouse, un groupe anglais de musique bruitiste et industrielle formé en 1980 ;
 Daniel Whitehouse (né en 1995), un coureur cycliste britannique :
 Mary Whitehouse (1910-2001), une militante britannique pour les valeurs morales et la promotion de la décence ;
 Nigel Whitehouse (né en 1961), un arbitre international gallois de rugby à XV ;
 Paul Whitehouse (né en 1958), un acteur, scénariste et producteur britannique ; 
 Sheldon Whitehouse (né en 1955), un homme politique américain.

Toponyme

États-unis 
 Whitehouse, ville située en Ohio ;
 Whitehouse, une ville située au sud-ouest du comté de Smith, au Texas.

Royaume-Uni 
 Whitehouse, paroisse civile située en Angleterre.

Voir aussi 
 whitehouse.gov, le site Internet de la Maison Blanche
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais